Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 14 февраля по 19 февраля 2016 года в Кейптауне (ЮАР) и с 14 по 20 марта 2016 года в Софии (Болгария). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 9 национальных команд — три из Азии, по две из Европы и Океании, по одной из Африки и Северной Америки. Сборная Австралии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года. 
В группе А третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона приняли участие 2 главных и 3 линейных судей.

Группа А третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года

Главные судьи
  Александр Говорун
  Алекс Лаццери
  Алексей Рощин
  Кэндзи Косака

Линейные судьи
  Яхья Аль-Йнеиби
  Микулаш Фурнадзиев
  Лучезар Стоянов
  Иван Неделькович
  Алексей Сабада
  Лю Тяньгэ (LIU Tiange)
  Крис ван Гринсвен

Группа B третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года

Главные судьи
  Лоран Гарбей
  Даниэль Ренч

Линейные судьи
  Джонатан Бёргер
  Жереми Души
  Барна Киш-Кирай

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Ю*3
Третий
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в ЮАР